Marilandensi – abitanti di Marilândia do Sul
Marilandensi – abitanti di Marilândia